Евгений Рябчиков:
 Рябчиков, Евгений Иванович (1909—1996) — советский журналист, писатель, кино-и телесценарист, лауреат Ломоносовской премии АН СССР.
 Рябчиков, Евгений Юрьевич (род. 1974) — российский хоккеист.